Jméno a příjmení Martin Strnad má více nositelů:

 Martin Strnad (sportovní střelec) (* 1974) – český sportovní střelec a olympionik
 Martin Strnad (trenér) (1914–2002) – český hokejový trenér, sportovec a pedagog